Владимир Петрович Файдыш (1888—1947) — русский революционный, советский военный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1888 году в Москве. Отец — Пётр Степанович Файдыш (1854—1905), в семье было ещё четыре сына: Виктор, Николай, Пётр и Сергей.

Член РСДРП с 1905 года, участник революции 1905—1907 годов в России. Во время Декабрьского вооружённого восстания в Москве в составе организованной им студенческой боевой дружины сражался на баррикадах в районе Садовой-Кудринской и Садовой-Триумфальной улиц. В 1908 году был арестован и через год сослан в Сибирь в местечко Тангуй (ныне — село в Братском районе Иркутской области), откуда бежал в Иркутск. В Иркутске работал фельдшером и жил до Февральской революции.

После Февральской революции 1917 года был секретарём Замоскворецкого райкома РСДРП(б). В дни Октябрьской революции был начальником Красной Гвардии этого района, а также членом военно-революционного комитета Замоскворечья. После победы советской власти был членом продовольственного комитета Моссовета. Затем находился на партийной и государственной работе.

В 1920-е годы жил в Москве на улице Воздвиженка, 20; с конца 1920-х годов и до смерти — в Хавско-Шаболовском переулке, 11. Умер в 1947 году (по другим данным в 1944 году) в Москве.

Интересный факт 

В 1918 году В. П. Файдыш работал председателем Московского Пролеткульта. 5 декабря 1918 года на заседании правления был рассмотрен вопрос Сергея Есенина и других крестьянских писателей о создании при Пролеткульте крестьянской секции. Исполком Московского Пролеткульта направил прошение в ЦК Всероссийского Совета Пролеткульта, который вынес отрицательное решение.

Семья 
Был дважды женат:
 первая жена — Лиза Статьева;
 вторая жена — Наталья Марковна Филипповская (1902—1958).
 Сын — Евгений Владимирович Файдыш (1919—1939), погиб в советско-финскую войну.

Примечания

Ссылки 
 
 Файдыш Владимир Петрович
 Н. НАВАШИНА-КРАНДИЕВСКАЯ О СЕМЬЕ ОТЦА П. П. ФАЙДЫШ

Революционеры России
Члены КПСС